Donimierz bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Donimierz (Biały Bór) (dt. Petersberg), Weiler der Gmina Biały Bór in der Woiwodschaft Westpommern
 Donimierz (Szemud) (dt. Groß Dennemörse), Dorf der Gmina Szemud in der Woiwodschaft Pommern